

Дачна — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці
 Дачна — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці у Черкаській області
 Дачна — зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці у Миколаївській області
 Дачна — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
 Дачна — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Дачна — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Дачна — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан

Див. також 
 Дачне